Kurt Westphal ist der Name folgender Personen:

* Kurt Westphal (Chemiker), deutscher Chemiker 
 Kurt Westphal (Mediziner) (1902–1939), deutscher Mediziner
 Kurt Westphal (Musikwissenschaftler) (1904–1978), deutscher Musikwissenschaftler und -journalist 
 Kurt Westphal (Politiker) (1913–1986), deutscher Politiker (SED)